John Rowlands může být:

 Henry Morton Stanley, vlastním jménem John Rowlands, (1841–1904) – velšský novinář a cestovatel
 John Rowlands (důstojník) (1915–2003) – velšský důstojník RAF
 John Rowlands (kněz) (1925–2004) – anglikánský kněz
 John Rowlands (spisovatel) (1938–2015) – velšský spisovatel
 John Rowlands (fotbalista) (* 1947) – anglický fotbalista